Deko steht für:
 Kurzform für Dekontamination
 Kurzform für Dekoration

Deko ist der Familienname folgender Personen:
 Akinola Deko (1913–1987), nigerianischer Minister
 Oleksandr Deko (1926–2016), ukrainischer Schriftsteller und Publizist

Siehe auch:
 Deckow

Abkürzung